Брайс Да́ллас Хо́вард (, род. 2 марта 1981 , Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса и режиссёр.

Ранние годы 
Брайс родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье голливудского актёра и режиссёра Рона Ховарда и писательницы Шерил Элли. Её дедушка — актёр Рэнс Ховард, дядя — актёр Клинт Ховард, а её крёстный отец — актёр Генри Уинклер, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Счастливые дни» вместе с её отцом. Своё второе имя получила в честь города, в котором была зачата. Ховард, её младшие сёстры-близняшки Джослин и Пейдж, а также младший брат Рид воспитывались вне мира шоу-бизнеса. Родители не допускали их к телевидению. Однако все четыре ребёнка Ховарда были задействованы как статисты в некоторых из фильмов отца, например в «Эд из телевизора».

Девушка росла в Гринвиче (штат Коннектикут), где она в 1996 году окончила школу Greenwich Country Day School. В девятом классе она выступала в роли мисс Аделаиды в мюзикле «Парни и Куклы», и в варьете с собственной уникальной версией Лейбера и Столлера «Я — Женщина». Затем она посещала Byram Hills High School в Армонке, Нью-Йорк, где выступала в нескольких шоу на сцене этой школы, которую окончила в 1999 году. Ховард также посещала Stagedoor Manor, лагерь исполнительных видов искусства с одной из своих близких подруг, актрисой Натали Портман. Училась она под именем Брайс Даллас, чтобы её не воспринимали, как дочь известного актёра.

После окончания высшей школы Ховард три года училась в Tisch School of the Arts Университета Нью-Йорка, в течение которых она также посещала Консерваторию Стеллы Адлер. Во время обучения Брайс приняла участие в записи бродвейского мюзикла «Повесть о двух городах»<ref
name=cities></ref>. В 2003 году она получила степень бакалавра изобразительных искусств в области драмы. В то время она играла на Бродвее в классических пьесах Бернарда Шоу, Уильяма Шекспира и Антона Чехова. Ховард — также выпускница Steppenwolf Theatre Company в Чикаго и The Actors Center в Нью-Йорке.

Карьера 
Ховард появлялась несколько раз как статист в отцовских фильмах до своего дебюта в главной роли в 2004 году в драме Алана Брауна «Анатомия страсти». Она также выступала в многочисленных постановках на нью-йоркской сцене, но её первая важная роль пришлась на фильм М. Найта Шьямалана «Таинственный лес», на которую её утвердили без прослушивания после того, как Шьямалан увидел её в бродвейском шоу. После этого Ларс фон Триер взял её вместо Николь Кидман на роль Грейс в фильме «Мандерлей» (2005). В 2006 году вышла новая совместная работа Ховард и Шьямалана — фильм «Девушка из воды», где Брайс сыграла роль Стори, водяной нимфы.

В 2007 году она появилась в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении», третьем фильме о Человеке-пауке, с Тоби Магуайром и Кирстен Данст в главных ролях, в которой она сыграла роль новой девушки Питера Паркера, Гвен Стейси. Рыжеволосая Ховард для этой роли перекрасилась в блондинку (в то время как натуральная блондинка Данст покрасила волосы в рыжий цвет для роли Мэри Джейн Уотсон). Ховард получила эту роль в соперничестве с Элишей Катберт и Сиенной Миллер.

В 2008 году Ховард снялась в фильме в «Пропажа алмаза «Слеза»», получив роль вместо Линдси Лохан. В 2009 году она снялась в боевике «Терминатор: Да придёт спаситель», исполнив роль жены Джона Коннора, Кейт. Многие сошлись на мнении, что Ховард не поняла роль как следует. А в 2010 году она снялась в фильме «Сумерки. Сага. Затмение».

В 2018 году Ховард выступила в качестве режиссёра 4-го эпизода первого сезона сериала «Мандалорец» из вселенной Звёздных войн. Эпизод вышел на экраны 29 ноября 2019 года. Во втором сезоне «Мандалорца», вышедшем в конце 2020 года, Ховард сняла 11-й эпизод «Наследница», который был тепло принят зрителями и критикой. Отец Брайс Даллас Рон Ховард был режиссёром фильма 2018 года «Хан Соло. Звёздные войны: Истории».

Личная жизнь 
Во время обучения в Нью-Йоркском университете Ховард встретила актёра Сета Гейбла. Они встречались в течение пяти лет, прежде чем поженились 17 июня 2006 года. Ховард и Гейбл планировали завести детей после 30 лет, однако спустя семь дней после свадьбы, Ховард узнала, что беременна первенцем. Их сын, Теодор Норман Ховард-Гейбл, родился 16 февраля 2007 года. Ховард открыто рассказывала, что после рождения сына переживала послеродовую депрессию, которая длилась около 18 месяцев. 19 января 2012 года у пары родился второй ребёнок, дочь Беатрис Джин Ховард-Гейбл.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Брайс
Дети-актёры США
Выпускники Гринвичской загородной дневной школы
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Актрисы озвучивания США
Телережиссёры США